Анато́лий Ива́нович Са́венков (род. 14 августа 1953, с. Чернава, Орловская область) — российский государственный деятель, глава администрации Липецка (1991—1998), председатель Липецкого областного Совета депутатов (1998—2005), член Совета Федерации (1998—2001).

Биография 
А. И. Савенков родился 14 августа 1953 года в селе Чернава (ныне — Измалковского района Липецкой области). В 1979 окончил Липецкий политехнический институт. До 1982 работал заместителем директора Грязинского сельскохозяйственного техникума; в 1982—1985 — начальник отдела управления «Отделстрой» треста «Липецкстрой», в 1985—1986 — секретарь парткома треста «Железобетон», в 1986—1988 — заведующий отделом Липецкого горкома КПСС, в 1988—1991 — 1-й заместитель председателя Липецкого горисполкома.

18 декабря 1991 года указом Президента России назначен главой администрации города Липецка, а в декабре 1995 был избран на эту должность. В июне 1998 года избран председателем Липецкого областного Совета депутатов. В 1998—2001 являлся членом Совета Федерации. В 2005 назначен главным федеральным инспектором в Липецкой области аппарата полномочного представителя Президента России в Центральном федеральном округе.

Источник

Примечания

Ссылки 
 
 Савенков Анатолий Иванович

Выпускники вузов Липецка
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Главы администрации Липецка
Члены Совета Федерации России (1996—2000)
Председатели Липецкого областного Совета депутатов